Гранха Лукј има више значења:

 Гранха Лукј (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Лукј (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику